En Allemagne : RTL Zwei (Télévision)
 En France : RTL2 (Radio)
 En Croatie : RTL 2 (Télévision)
 Au Luxembourg : RTL Zwee (Télévision)